Александр Николаевич Некрасов (род. 20 июня 1963, Северодвинск, СССР) — российский политический и государственный деятель, предприниматель. Совладелец петербургского строительного холдинга «Лидер Групп». Член Коммунистической партии Российской Федерации. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (с октября 2020 года). Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов (до октября 2020 года).

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями стран Евросоюза, США, Великобритании и других стран

Биография 
Родился 20 июня 1963 года в городе Северодвинск Архангельской области. Его родители были рабочими. Окончил школу в 1977 году, а в 1978 поступил в Северодвинский политехнический техникум, который окончил в 1982 году. В 1983 году начал обучение Карельском педагогическом институте. Одновременно с этим начал свою трудовую деятельность. Участник студенческих организаций и общественных движений, преимущественно левого толка. Период с сентября 1985 по август 1987 года посвятил сфере образования. Более пяти лет трудился в родном Северодвинске в сфере строительства. К моменту переезда в Санкт-Петербург окончил обучение в Карельском педагогическом институте.

В 1992 году поступил в Ленинградский Государственный Университет на экономический факультет, который успешно окончил в 1998 году. С ноября 1994 года работал в строительной сфере Санкт-Петербурга. 12 ноября 1997 года был назначен исполнительным директором ООО «Лидер». 5 октября 2001 года назначен генеральным директором ООО «Лидер СПб». В 2007 назначен директором ООО «Строй Люкс». В октябре 2010 года принят на должность генерального директора ООО «МСК», но уволился в июле 2011 года. Совладелец одного из крупнейших строительных холдингов России — «Лидер Групп».

21 декабря 2011 года Некрасов был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва, занимал должность заместителя председателя Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству. Первый законопроект опубликовал 26 апреля 2012 года. Был одним из инициаторов проекта о поправке к Конституции Российской Федерации «Об Администрации Президента Российской Федерации».

На выборы в депутаты Государственной Думы VII созыва был выдвинут Коммунистической партией Российской Федерации по списку Костромской области. В 2016 году был переизбран на второй срок. Вступил в должность заместителя председателя Комитета Государственной Думы по энергетике.

На выборах губернатора Архангельской области кандидатом Александром Цыбульским был введён в список кандидатов на делегирование в члены Совета Федерации. После победы Цыбульского, 9 октября 2020 года, было принято решение делегировать Александра Некрасова в состав Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на срок до 2025 года.

Женат, четверо детей. Увлекается рыбалкой, много читает.

Законотворческая деятельность 
С 2011 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VI и VII созывов, выступил соавтором 25 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Сведения о доходах 
В 2018 году жена Некрасова возглавила рейтинг богатейших жён российских чиновников по версии журнала Forbes. Доход супруги депутата за 2017 год составил более 2,32 млрд рублей, в то время как доход самого депутата, задекларированный им составил 29,8 млн рублей.

Санкции 
16 декабря 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживал и реализовывал действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и еще больше дестабилизируют Украину».

23 марта 2022 года внесён в санкционные списки Канады. 4 мая 2022 года внесён в санкционные списки Великобритании. 30 сентября 2022 года был внесён в санкционные списки США. Также находится в санкционных списках Швейцарии, Украины и Новой Зеландии

Примечания 

Члены КПРФ
Представители Челябинской области в Федеральном собрании Российской Федерации
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине